Сергей Караулов:
 Караулов, Сергей Геннадьевич (род. 1991) — российский биатлонист.
 Караулов, Сергей Николаевич (род. 1984) — российский баскетболист.